Na KV Mechelen en RSC Anderlecht kreeg Aad de Mos in het seizoen 1997/98 de opdracht om ook met Standard Luik prijzen te veroveren. In mei 1997 mocht de Nederlander meteen twee begeerde spitsen verwelkomen. De broers Émile en Mbo Mpenza hadden ondanks aanbiedingen van elke Belgische topclub voor Standard gekozen. Maar daar hield het niet op voor de Rouches. Zo werd clubicoon Gilbert Bodart teruggehaald na een seizoen bij Girondins de Bordeaux en werden bij landskampioen Lierse de talenten Zefilho en Dirk Huysmans weggeplukt. Verder zette de club ook in op enkele Afrikaanse jeugdspelers, waaronder George Blay, Rabiu Afolabi en Theo Amuzu. Bij zijn ex-club PSV overtuigde De Mos dan weer middenvelder Björn van der Doelen om ook naar Luik te verhuizen. Inmiddels vertrokken met Gunther Schepens en Roberto Bisconti de laatste spelers van de generatie die twee jaar eerder vicekampioen was geworden.

Ook in de technische staf maakte De Mos plaats voor nieuwe namen. Oud-speler Léon Semmeling, die als sinds 1988 assistent-coach was, werd aan de kant geschoven. In zijn plaats trok de club Daniel Boccar en Jean-Pierre Vande Velde aan. Desondanks ontstond er meteen wrevel tussen De Mos en het bestuur. Op de eerste training was hij niet aanwezig omdat hij plots in Brazilië was gaan scouten. Nadien eiste hij bij het bestuur ook bijkomende versterkingen. De twee incidenten zorgden meteen voor een slechte sfeer. Bovendien leden de broers Mpenza onder de vele persaandacht die ze kregen, waardoor ze in het seizoen 1997/98 nooit hun beste vorm terugvonden.

De Mos overleefde met Standard de groepsfase van de Intertoto Cup niet en had de hulp nodig van een eigen doelpunt in de 90e minuut om in de beker van België voorbij derdeklasser CS Visé te raken. In de competitie presteerden de Rouches niet beter. In negen wedstrijden verzamelde het team van de Mos evenveel punten. Op 22 oktober 1997 werd hij ontslagen. Vanaf dan circuleerde er in Luik meteen de naam van een andere Nederlander: Arie Haan. De oud-speler van Standard en toenmalig coach van Feyenoord zou uiteindelijk naar RSC Anderlecht verhuizen. Bij Standard nam assistent-coach Daniel Boccar het roer over in afwachting van een nieuwe coach. Pas na de winterstop vond Standard een opvolger voor De Mos. De Kroaat Luka Peruzović maakte het seizoen af en loodste Standard naar de 9e plaats in het klassement.

Selectie

Technische staf

Uitrustingen

Transfers

Zomer

Inkomend 
  Rabiu Afolabi (NEPA Lagos)
  Theo Amuzu (Hearts of Oak)
  George Blay (Sekondi Hasaacas FC)
  Abdulrahmandi Danladi (Sekondi Hasaacas FC)
  Gilbert Bodart (Girondins de Bordeaux)
  Stijn Haeldermans (Racing Genk)
  Daniel Huss (CS Grevenmacher)
  Dirk Huysmans (Lierse SK)
  Andrzej Kubica (OGC Nice)
  Dirk Medved (Club Brugge)
  Émile Mpenza (Excelsior Moeskroen)
  Mbo Mpenza (Excelsior Moeskroen)
  Radovan Radaković (Borac Čačak)
  Olivier Suray (Sporting Charleroi)
  Björn van der Doelen (PSV)
  Luciano Williames Dias (Grêmio)
  Zefilho (Lierse SK)

Uitgaand 
  István Balogh (Csepel SC)
  Roberto Bisconti (AC Monza)
  Axel Lawarée (Sevilla FC)
  Raphaël Miceli (RC Strasbourg)
  Gunther Schepens (Karlsruher SC)
  Pascal Tihon (KAS Eupen)

Winter

Inkomend 
  Dominique Lemoine (RCD Espanyol)

Uitgaand 
  Hervé Houlmont (Olympic Charleroi)
  Daniel Huss (FC Kaiserslautern)
  Dejan Peković (Puebla FC)
  Milan Simeunović (IK Brage)

Eerste Klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Beker van België

Wedstrijden

Externe link
 Officiële website

Belgische voetbalclub 1997/98
Standard Luik naar seizoen